Paraproporus är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Westblad 1945. Paraproporus ingår i familjen Actinoposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Paraproporus